

События 
 Консулы Имп. Цезарь М.Аврелий Проб А. и Вирий Луп.
 Проб разбил сарматов в Иллирике и, двигаясь через Фракию, покорил некоторые племена гетов.

Родились 
 Максенций, римский император.
 Сыма Юй, наследный принц Миньхуай.

Скончались 
 Дексипп (историк), афинский историк III века.
 Ян Хуэйю, Императрица Цзинсянь.

См. также

Примечания